Puchar Hopmana 2016 – 28. edycja tenisowego Pucharu Hopmana, uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa świata drużyn mieszanych, rozgrywana w dniach 3–9 stycznia 2016 w Perth na nawierzchni twardej w hali.

W dwudziestej ósmej edycji imprezy udział wzięło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup awansowali do finału.

W zawodach zwyciężyła drużyna Australii Green, która w finale pokonała Ukrainę wynikiem 2–0.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2016
2016 w tenisie ziemnym
2016 w Australii